

Geografia 
 Bonga – centro abitato dell'Etiopia
 Bonga – circoscrizione della Tanzania

Persone 
 Bonga – musicista angolano
 Isaac Bonga – cestista tedesco